Václav Vydra (1876–1953)
 Václav Vydra (1902–1979)
 Václav Vydra (ur. 1956)